Een filmcrew (Nederlands: filmploeg) is een groep mensen die, meestal op projectbasis, samenwerkt aan een bioscoopfilm of televisieproductie. Bij een productie wordt onderscheid gemaakt tussen de crew en de cast. Voor de camera staat de cast; de acteurs die de acteerprestatie leveren. Er achter werkt de crew die ervoor zorgt dat de opname gemaakt wordt.

Filmproductie 
Een filmproductie is een project dat wordt geïnitieerd door een belanghebbende, meestal de producent of de regisseur. Als er de financiële middelen zijn gevonden, gaat de uitvoerend producent aan de slag. Deze huurt een productieleider in, die op zijn beurt het productieteam opzet. Vervolgens wordt de filmcrew samengesteld door het productieteam op basis van de wensen van de regisseur (regisseuse). De regisseur geeft aan graag te werken met een bepaalde D.O.P. (Director Of Photography) en artdirector. Deze kiezen op hun beurt weer hun ondergeschikten met wie zij graag samenwerken, en die weer de lagere in ‘rang’. Er wordt gewerkt middels een boomstructuur. Per functie wordt iemand ingehuurd op basis van eerdere ervaringen met die persoon. Om op te klimmen op de ladder van de structuur dient men goed gepresteerd te hebben in vorige filmproducties.
Het productieteam houdt deze lijst met mensen in de gaten. Het moet een homogeen team worden dat goed, lees effectief, met elkaar kan samenwerken.

Structuur 
De verantwoordelijkheden liggen op de filmset niet zo strikt als onderstaand schema doet vermoeden. Ook kan het zijn dat functies worden overgeslagen. Niet op iedere filmset is bijvoorbeeld een opnameleider aanwezig. Elke regel heeft duizenden uitzonderingen. Er is niet een bepaalde 'wet' die omschrijft hoe de structuur in elkaar 'behoort' te zitten. Ook verschillen de functies op Europese sets nogal van de Amerikaanse set. Zo is de 1st Assistant Director op een Amerikaanse set te vergelijken met de opnameleider in plaats van de second AD.

Producent
Is de initiator van een film. De producent verwerft de rechten van een script (of bijvoorbeeld een roman) en huurt daarvoor schrijver(s) en een regisseur in om het te verfilmen. De producent zorgt dat de filmproductie financieel mogelijk wordt gemaakt, hetzij met eigen geld of door subsidie aan te vragen bij fondsen.

Uitvoerend producent
Let op de ‘portemonnee’ van de productie en moet zorgen dat hij niet over de begroting heen gaat. Tevens stelt de uitvoerend producent een groot deel van de crew samen.

Regisseur
Fungeert als basis voor de coaching van de acteurs, maar is in het algemeen verantwoordelijk voor de gehele artistieke invulling.

Eerste regieassistent
Is in Nederland vaak tevens de opnameleider. Zorgt voor de draaiplanning en is verlengstuk van de uitvoerend producent.

Tweede regieassistent
Is vaak de persoonlijk assistent van de regisseur en adviseert deze vaak inhoudelijk.

Script en continuïteit (scriptgirl)
Zorgt voor de continuïteit van het (vaak) door elkaar gefilmd materiaal. Tevens belast met het invullen van de slaterapporten (de administratie van de gedraaide shots) ten behoeve van de latere editing.

Productie 
Productieleider
Regelt alle grote productionele vraagstukken.

Opnameleider
Coördineert de filmploeg aan de hand van het opnameschema.

Productieassistent
Regelt de kleinere productionele vraagstukken.

Runner
Vervoert de acteurs en is koerier van allerlei producten.

Locatiemanager
Is verantwoordelijk voor de filmlocaties.

Art Department 
Production designer
Gaat over de invulling in het beeld: hoe ziet de film eruit. Kleurstelling en stijl, maar ook de locaties, decors, invulling van de decors (props), haar, make-up, kleding, et cetera. Hij staat in nauw contact met de regisseur en D.O.P.

Art 
Artdirector
Is de afdelingsleider van wat de production designer heeft beschreven.

Set designer
De ontwerper, soort architect, die de decors en interieurs ontwerpt.

Assistent-artdirector
Zorgt voor de praktische uitvoering van de opdrachten van de artdirector.

Sets
Set decorator
Heeft de leiding over de invulling van de set.

Stylist
Lokaliseert objecten (tafels, stoelen) en koopt, huurt of leent deze.

Set dresser
Verplaatst en verwijdert de desbetreffende objecten uit de set.

Rekwisieten
Propsmaster
Heeft de leiding over alle props.

Haar en make-up 
Make-up artiest
Zorgt voor de make-up van de cast vóór, tijdens en na afloop van de draaidag.

Hairdresser
Zorgt voor het haar van de cast vóór, tijdens en na afloop van de draaidag.

Wardrobe 
Costume designer
Heeft de leiding over de kleding die in beeld te zien is.

Kleding
Zorgt dat de cast en figuranten de juiste kleding krijgen.

Camera 
Director of photography (D.O.P.)
Is technisch regisseur. Heeft de leiding van camera en licht. 

Camera operator
Bedient de camera en kijkt tijdens het draaien door de zoeker.

First assistant camera operator
Voert acties uit met de camera buiten het draaien. Bijvoorbeeld het opbouwen van de camera.

Focus puller
Zorgt voor de lenzen en de scherpte daarvan. Vaak is deze functie verweven met die van de first assistant camera operator.

Clapper loader
Zorgt voor volle cassettes met filmmateriaal en geeft de klap aan het begin van elke take. Hij maakt het filmmateriaal (administratief) klaar voor het laboratorium.

Grip
Verzorgt het maken van een rijshot door de camera op een dolly en rails te monteren. Hij verzorgt ook het monteren van de camera op lastige plaatsen.

Steadicam operator
Is de operator van een steadicam. Dit wordt meestal als een apart opnameproces ingelast.

Production Sound 
Sound director
Heeft de leiding over de geluidsafdeling. Hij bedient het mengpaneel en kiest hoe en met welke microfoon(s) wordt opgenomen.

Boom operator
Bedient de microfoon.

Licht 
Gaffer (Chief Lighting Technician)
Chef licht, geeft leiding aan de opdrachten, betreffende het licht, van de D.O.P.

Best boy
Is de eerste assistent van de gaffer.

Electrician
Zorgt dat de bekabeling in orde is, zodat de stoppen niet doorslaan. Houdt het stroomaggregaat in de gaten (brandstof en faseverdeling).

Lichtassistent
Hulp van de lichtploeg.

Afwerking

Montage 
Editor
Doet de montage van de film. Monteert met een digitale scan van het filmmateriaal in een computer.

Negatiefsnijder
Doet de na-montage met het originele materiaal. Dit gebeurt tegenwoordig steeds vaker digitaal op basis van de EDL die gegenereerd wordt door de computer van de editor.

Geluid 
Sound designer
Heeft de leiding over de afwerking van het geluid.

Sound editor
Monteert het geluid en voegt de effecten toe.

Re-recording mixer
Zorgt voor de mixen van het geluid.

Muziek 
Music supervisor
Heeft de leiding over de muziek bij de film.

Componist
Een componist is een muzikant die niet in een filmcrew zit, hij componeert de muziek voor de film.

Filmterminologie